Rotund zasvěcených svatému Janu Křtiteli je více:

Rotunda svatého Jana Křtitele (Obora) – Praha-Malá Strana
Rotunda svatého Jana Křtitele (Pravonín) – Pravonín, okres Benešov
Rotunda svatého Jana Křtitele (Zborovy) – Zborovy, okres Klatovy

Kostely zasvěcené svatému Janu Křtiteli